Baskin (Baskina, Basskin, Baskind, Bashkin):

 Elya Baskin (1950–),  en lettisk-amerikansk skådespelare
 Leonard Baskin (1922–2000), en amerikansk skulptör, bokillustratör, grafiker och författare